Квинт Ни́нний Ха́ста (; умер после 88 года) — древнеримский политический деятель из неименитого плебейского рода Нинниев, консул-суффект 88 года.

Биография 
Квинт принадлежал к неименитому плебейскому роду; об его отце ничего не известно. Впрочем, и о самой гражданско-политической деятельности Нинния известно лишь то, что в 88 году он занимал должность консула-суффекта совместно с Рупилием Либоном Фруги. 

В браке с неизвестной женщиной имел, по крайней мере, сына, унаследовавшего отцовский преномен и ставшего впоследствии ординарным консулом.

Литература 
 Der Neue Pauly. Stuttgart 1999. T. 8. c. 951.

Ниннии
Родившиеся в I веке